Balgari peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Българи) :
Balgari, village bulgare de l'obchtina de Tsarevo, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Balgari, village bulgare de l'obchtina de Sevlievo, situé dans l'oblast de Gabrovo.